

Sigle 
 White trash – spazzatura bianca, dispregiativo etnico 
 Wing Tsun – stile di kung-fu
 Walking test – test del cammino utilizzato in medicina fisica e riabilitativa

Altro 
 WT – targa automobilistica di Waidhofen an der Thaya (Austria)
 WT – targa automobilistica di Waldshut (Germania)
 WT – targa automobilistica di Varsavia-Wawer (Polonia)
 Web Toolkit (Witty)